El término mundo perdido puede referirse a:

Novelas 
 El mundo perdido, una novela de ciencia ficción del escritor escocés Arthur Conan Doyle, publicada por primera vez en 1912;
 El mundo perdido, novela de Michael Crichton, publicada en 1995 como continuación de su novela anterior, Parque Jurásico, esta última de 1990;

Género narrativo 
El concepto de mundo perdido es un subgénero de los géneros de fantasía o ciencia ficción.

Películas 
 El mundo perdido, una película muda de 1925, basada en la novela de Conan Doyle, con efectos especiales de Willis H. O'Brien;
 El mundo perdido, una película de 1960, dirigida por Irwin Allen y vagamente basada en la novela de Conan Doyle;
 El mundo perdido, una película de 1992, dirigida por Timothy Bond y muy vagamente basada en la novela de Conan Doyle;
 El mundo perdido, película de 1997, secuela de Parque Jurásico (1993);
 El mundo perdido (en inglés Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World), una serie canadiense de televisión, de 1999, basada en la novela de Conan Doyle;
 El mundo perdido, un telefilme británico de 2001, adaptación de la novela de Conan Doyle.

Videojuegos 
 El mundo perdido, un videojuego de 1987.

Lugares reales

 Monte Mundo Perdido es una montaña en el país asiático de Timor Oriental que alcanza una altura de 1763 msnm
 Mundo Perdido es el mayor complejo ceremonial del Cronologías de Mesoamérica en la antigua ciudad maya de Tikal, en el norte de Guatemala.